Alliancen kan henvise til:
 Alliancen (Island) – officielt dansk navn for det islandske parti Samfylkingin - Jafnaðarmannaflokkur Íslands
 Alliancen (fodbold) - en organisation inden for dansk klubfodbold
 Alliancen (kortfilm) – en kortfilm instrueret af Ask Hasselbalch